Doelle ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Doelle OFM (1875–1935), deutscher Franziskaner, Herausgeber und Historiker seines Ordens
 Franz Doelle (1883–1965), deutscher Militärkapellmeister und Komponist

Siehe auch:
 Dölle